Paulding kan syfta på:

 James Kirke Paulding (1778–1860), amerikansk författare och politiker
 Paulding, Mississippi
 Paulding, Ohio

Se även 
 Paulding Bay
 Paulding County